

Орланд — місто, штат Каліфорнія
 Орланд — місто, штат Індіана
 Орланд — місто, штат Мен